A baromfiudvar réme a Kukori és Kotkoda című rajzfilmsorozat első évadjának első része.

Cselekmény

Alkotók 
 Írta: Bálint Ágnes
 Tervezte és rendezte: Mata János, Szabó Szabolcs
 Zenéjét szerezte: Lovas Ferenc
 Operatőr: Bacsó Zoltán
 Segédoperatőr: Kassai Klári
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Vágó: Czipauer János
 Vágóasszisztens: Gyöpös Kati
 Háttér: Rádóczy Gy. Gábor
 Rajzolta: Szabó Éva
 Munkatársak: Dévényi Olga, Katona Edit, Körmöci Judit, Mátrai Éva, Paál Klári, Ősz Szabó Éva, Szántai Éva, Zoltán Anikó
 Színes technika: Dobrányi Géza
 Felvételvezető: Ács Karola
 Gyártásvezető: Kunz Román
Készítette a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdió

Szereplők 
 Kukori: Márkus László
 Kotkoda: Psota Irén
 Kopasznyakú: Szuhay Balázs
 Gúnár filmrendező: Horváth Gyula
 Róka; Szöcske: Kaszás László

Források 

Kukori és Kotkoda (1. évad)